Il singolare del torneo di tennis Detroit Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Aaron Krickstein 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Tim Mayotte (secondo turno)
 John McEnroe (campione)
 Aaron Krickstein (finale)
 Dan Goldie (quarti di finale)

 Paul Annacone (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Robert Seguso (primo turno)
 Richard Matuszewski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Detroit Open 1988